Read se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Geoffrey B. Read
 Kathryn Read